Черн — староруське городище в Галицько-Волинському князівстві.
 Черн (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Черн (острів) — шведський острів у протоці Каттегат.

 Інші значення
 Черн, Шіінг-Шен (1911 – 2004) — китайсько-американський математик.
 29552 Черн — астероїд, названий на честь Шіінг-Шен Черна.